Stella Cox (Roma; 21 de dezembro de 1990) é uma atriz pornográfica italiana.

Biografia e início da carreira 
Stella Cox começou postando material pornográfico de si mesma na internet, e em 2013, foi contactada por produtores britânicos. Mudou-se para o Reino Unido no fim do mesmo ano. Seu primeiro vídeo intitulado "Is The Spunk In The Menu?", foi publicado em 14 de novembro de 2013; e seu primeiro filme realizando sexo anal com o nome "British Girl's First Anal Sex", foi publicado em 2014. 

Como atriz, trabalhou para várias produtoras de filmes, entre elas: Naughty America, Evil Angel, Digital Playground, Brazzers, Reality Kings, 21Sextury, Nubile Films, Pornfidelity, Dogfart Network, entre outros.

Ela se considera uma pessoa tímida e meio introvertida. Em uma entrevista, ela disse: "Acho difícil começar uma interação com pessoas que não conheço, no entanto, a medida que vou conhecendo a pessoa, me abro e me torno mais amigável".

Características físicas 

 Altura: 1,63 m (aprox.)
 Peso: 46 kg (aprox.)
 Cor do cabelo: Castanho 
 Cor dos olhos: Avelã (Castanho/Verde)
 Tamanho do sapato: 35 
 Tamanho do sutiã: 32D (medida americana)
 Medida do busto: 81 cm 
 Medida da cintura: 81 cm
 Medida do quadril: 59 cm

Curiosidades 

 Fluentemente, ela fala três línguas: Inglês, Francês e Italiano.
 Seu signo do zodíaco é Sagitário.
 Sua cor favorita é Rosa.
 Ela é vegetariana e suas comidas favoritas são: Frutas, Cuscuz e Sushi.
 Sua celebridade favorita é Victoria Beckham. 
 Ela não possui tatuagens e/ou piercings.
 Sua posição sexual favorita é: Cachorrinho.
 Sua primeira relação sexual foi aos 14 anos e até hoje já fez mais de 300 filmes.
 Desde 2014, já ganhou vários prêmios relacionados a carreira pornográfica.
 Ela é bissexual.

Filmografia 

 Private Gold 183: Deception, dirigido por Disanto (Private, 2014)
 Private Gold 185: Intimate Studio, dirigido por Disanto (Private, 2014)
 Teen Fetish Fantasies (DDF, 2014)
 The Art of Control, dirigido por Disanto (Daring Media, 2014)
 The Pleasure Business, dirigido por Disanto (Daring Media, 2014)
 True Intentions, dirigido por Anjali Kara (Erotikara, 2014)
 40 Ans, Mes Vacances Sans Mon Mari, dirigido por Gazzman (Video Marc Dorcel, 2015)
 A Sensual Touch, dirigido por Disanto (Daring Media, 2015)
 Amazing Tits 5, dirigido por Karl Kinkaid (Mile High, 2015)
 Bankers (Union Films, 2015)
 Debauchery Mansion, dirigido por Gazzman (Video Marc Dorcel, 2015)
 Demon Lust, dirigido por Ralph Long (Spizoo, 2015)
 Erotica Fm, dirigido por Disanto (Digital Playground, 2015)
 Escort DVD 72 (Blue Active Media, 2015)
 Executive Affairs, dirigido por Disanto (Daring Media, 2015)
 Her First MILF 19, dirigido por Karl Kinkaid (Mike High, 2015)
 Housemates 2, dirigido por Justine Mii e Stevie McQueen (JoyBear Pictures, 2015)
 Love Triangle (DDF, 2015)
 Moms in Control (Brazzers, 2015)
 Prime Cups 11, dirigido por Raul Cristian (Perfect Gonzo DVD, 2015)
 Private Gold 189: Filthy Webcammers, dirigido por Disanto (Private, 2015)
 Private Gold 193: London Love Affairs, dirigido por Disanto (Private, 2015)
 Private Gold 195: First Dates, dirigido por Disanto (Private, 2015)
 Private Specials 104: Ryan Ryder: Stud on Tour, dirigido por Ryan Ryder (Private, 2015)
 Private Specials 110: Cheating Babes, dirigido por Gazzman e Xavi Rocka (Private, 2015)
 Private Specials 114: Cougars, dirigido por Gazzman (Private, 2015)
 Real Housewives 8 (British MILF Entertainment, 2015)
 Sherlock: a XXX Parody, dirigido por Dick Bush (Digital Playground, 2015)
 Stella Cox: Nymphomaniac, dirigido por Gazzman (Harmony Films, 2015)
 Stranded Teens 6 (Mofos, 2015)
 Tease, dirigido por Jessie Black (JoyBear Pictures, 2015)
 Thinking Of You, dirigido por DiSanto (Daring Media, 2015)
 2 Cute 4 Porn 4, dirigido por Manuel Ferrara (Evil Angel, 2016)
 A French Affair, dirigido por DiSanto (Digital Playground, 2016)
 Anal Brats 3, dirigido por Francesca Le e Mark Wood (Evil Angel, 2016)
 Anal Mania 1 (Perfect Gonzo DVD, 2016)
 Anal Visions, dirigido por Maestro Claudio e Mark Wood (Evil Angel, 2016)
 Ash Hollywood is Filthy, dirigido por Scarlett Revell (Harmony Films, 2016)
 Barefoot Confidential 92 (Kick Ass Pictures, 2016)
 Be Gentle With Me, dirigido por Disanto (Daring Media, 2016)
 Black Massive Cocks 1 (West Coast Production, 2016)
 Boho Beauties 1, dirigido por Kelly Madison e Ryan Madison (Kelly Madison Production, 2016)
 Busty Interracial 2, dirigido por Mason (Dark X, 2016)
 Craving Anal 2, dirigido por Mike Adriano (Evil Angel, 2016)
 Cum Swallowing Auditions 27, dirigido por Ray Dark (Jules Jordan Video, 2016)
 Detective, dirigido por Laly (Jacquie et Michel Élite, 2016)
 Erotic Encounters 2, dirigido por James Avalon (Erotica X, 2016)
 Exquisite Slits, dirigido por Gazzman (Harmony Films, 2016)
 Fantasy Cums True (Sinners, 2016)
 First Love, dirigido por Jacky St. James (Digital Playground, 2016)
 Fuck Me 3, dirigido por Gazzman (Harmony Films, 2016)
 Gangbang Her Little White Thang 19, dirigido por Billy Watson (Dogfart, 2016)
 Hardcore Sexting, dirigido por Bryan Gozzling (Evil Angel, 2016)
 Interracial Anal Glory Holes 1, dirigido por Billy Watson (Blaks on Blondes, 2016)
 Interracial Blow Bang 12, dirigido por Billy Watson (Dogfart, 2016)
 Interracial Massage (II), dirigido por Mike Quasar (3rd Degree, 2016)
 Just Do Her (DDF, 2016)
 Kayden Kross' Big Natural Tits Casting Couch, dirigido por Kayden Kross (Airerose Entertainment, 2016)
 Lesbian PsychoDramas 22 (Girlfriends Films, 2016)
 Let's Try Anal 20 (Mofos, 2016)
 London Bangers, dirigido por Barrett Blade (Wicked Pictures, 2016)
 Lust For Nookie (DDF, 2016)
 Ma cousine est une putain, dirigido por Liselle Bailey (Video Marc Dorcel, 2016)
 My Face 2, dirigido por MimeFreak (Girlfriends Films, 2016)
 My Stepdad Took My Virginity (Pure XXX Films, 2016)
 Parodies Awaken 2 (Digital Playground, 2016)
 Prime Cups 12 (Perfect Gonzo DVD, 2016)
 Prison Lesbians 4, dirigido por Dana Vespoli (Sweetheart Video, 2016)
 Private Gold 204: Mountain Crush, dirigido por Xavi Rocka (Private, 2016)
 Private Gold 205: Cuckold Lives, dirigido por Disanto (Private, 2016)
 Private Gold: Best Scenes of 2015 (Private, 2016) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Private Specials 122: Stella Cox: Intimate Fantasies, dirigido por Gazzman (Private, 2016)
 Puss And Boobs (ATKingdom, 2016)
 Put It in Her Ass 16 (Reality Kings, 2016)
 Road Thrills, dirigido por Dane Jones (Fake Taxi, 2016)
 Sexual Athletics, dirigido por Manuel Ferrara (Jules Jordan Video, 2016)
 Stacked 5, dirigido por Mason (Hard X, 2016)
 Stay With Me, dirigido por Disanto (Daring Media, 2016)
 T'es Raide Dingue, dirigido por Rick Angel (Fred Coppula Prod., 2016)
 The Girlfriend Experience, dirigido por DiSanto (Daring Media, 2016)
 Up That White Ass 6, dirigido por Derek Dozer (Elegant Angel, 2016)
 Wet For Women 4 (Girlfriends Films, 2016)
 Women Seeking Women 131 (Girlfriends Films, 2016)
 Women Seeking Women 132 (Girlfriends Films, 2016)
 Xposed, dirigido por Gazzman (Harmony Films, 2016)
 1000 Words, dirigido por Andy Zane, Kelly Madison, Ryan Madison (Kelly Madison Production, 2017)
 2 Chicks Same Time 25 (Naughty America, 2017)
 All Oiled Up, dirigido por Stills By Alan (Fantasy Massage, 2017)
 All You Can Eat (Digital Playground, 2017)
 Anal Destruction, dirigido por James Deen (Analized, 2017)
 Anal Mania 2 (Perfect Gonzo DVD, 2017)
 Ben Dover: The Old Fucker, dirigido por Ben Dover (Television X, 2017)
 Benefits Treat B1, dirigido por Laws (Pure XXX Films, 2017)
 Black Escort Agency: Femmes de Pouvoir, dirigido por Anissa Kate (Jacquie et Michel Élite, 2017)
 Black Love, dirigido por Sandra Shine (Viv Thomas, 2017)
 Black Meat White Feet 5, dirigido por Billy Watson (Hush Hush Entertainment, 2017)
 Brazzers Presents: The Parodies 8 (Brazzers, 2017)
 Break Me 2 (Porndoe Premium, 2017)
 Busty Interracial 3, dirigido por James Avalon (Dark X, 2017)
 Dark Side of Stella Cox, dirigido por Billy Watson (Blacks On Blondes, 2017)
 Dime Piece (Digital Playground, 2017)
 Doctor's Orders 3 (Explicit Empire, 2017)
 Dream Pairings: Chapter Two, dirigido por Stills By Alan (Girlsway, 2017)
 Filthy Fucks 2 (Digital Playground, 2017)
 Flash Brown Slays White Pussy, dirigido por Billy Watson (Blacks On Blondes, 2017)
 Footsie Babes: More Foot Fetish 4 (21 Sextury, 2017)
 For the Love of Lesbians (Digital Sin, 2017) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Girls Kissing Girls 21, dirigido por Dana Vespoli (Sweetheart Video, 2017)
 Girls' Getaway, dirigido por Kaat Bollen (Daring Media, 2017)
 Group Sex 2, dirigido por James Deen (James Deen Production, 2017)
 Hot Wife Blindfolded 3, dirigido por Paul Woodcrest (New Sensations, 2017)
 Housewife 1 On 1 46 (Naughty America, 2017)
 I Survived A Rodney Blast 17, dirigido por Rodney Moore (Rodnievision, 2017)
 I'm My Sister In-Law's Dirty Secret, dirigido por Laws (Pure XXX Films, 2017)
 Lesbian Sex 17 (Girlfriends Films, 2017)
 Love Blind (Nubile Films, 2017)
 Lovers Reunited, dirigido por Stills By Alan (Fantasy Massage, 2017)
 Mandingo Up Your Ass, dirigido por Billy Watson (Dogfart, 2017)
 Messy Girls: Pie Whores (Anatomik Media, 2017)
 My Brother's Girlfriend, dirigido por Jonathan Morgan (Wicked Pictures, 2017)
 My Wife's Big Tits (New Sensations, 2017) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Nerd Pervert 22, dirigido por Paul Taylor (Dusk Films, 2017)
 Nerd Pervert 24, dirigido por Paul Taylor (Dusk Films, 2017)
 Oral Therapy and Other Fantasies (Porndoe Premium, 2017)
 Pornstar Therapy 1 (Brazzers, 2017)
 Private Gold 207: Sex, Brits and Rock n' Roll, dirigido por Disanto (Private, 2017)
 Private Specials 165: Big Boobs, dirigido por Xavi Rocka (Private, 2017)
 Rocco's Abbondanza 6, dirigido por Rocco Siffredi (Rocco Siffredi, 2017)
 Sapphic Erotica 6 (Perfect Gonzo DVD, 2017)
 Scott's Fresh Faces (Television X, 2017)
 Seductive Vixens (UK Sinners, 2017)
 Sneaky Sex 2 (Reality Kings, 2017)
 Sticky Fingers, dirigido por Gazzman (Harmony Films, 2017)
 Sweethearts (Nubile Films, 2017)
 Teacher's Pet, dirigido por Gazzman (Harmony Films, 2017)
 Teen Castings (Television X, 2017)
 Thirst for Sex, dirigido por Scarlett Revell (Harmony Films, 2017)
 Ties That Bind 4, dirigido por Disanto (Killergram, 2017)
 Tits and Oil 3, dirigido por William H. Nutsack (New Sensations, 2017)
 Up My Ass, dirigido por Ryan Madison (Porn Fidelity, 2017)
 Worried Women Restrained By Ropes (FM Concepts, 2017)
 Young Harlots: Summer Camp, dirigido por Gazzman (Harmony Films, 2017)
 Young Temptations (UK Sinners, 2017)
 Zebra Girls 4, dirigido por Billy Watson (Dogfart, 2017)
 All Oiled Up (Digital Sin, 2018) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Backdoor Beauties 4 (Babes Video, 2018)
 Best Of Rough Anal (Analized, 2018) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Big F'n Titties 4 (Reality Kings, 2018)
 British Babes (UK Porn Kings, 2018)
 Cheating Wives (Fred Coppula Prod, 2018)
 Corrupted Beauty, dirigido por Scarlett Revell (Harmony Films, 2018)
 Desegregated (NSFW Films, 2018)
 Device Bondage 24 (Kink, 2018)
 Dirty Wives Club 17 (Naughty America, 2018)
 Divine Lust (Dane Jones, 2018)
 Extreme Bathroom Orgasms (DDF, 2018)
 Femme Fatales, dirigido por Gazzman, Scarlett Revell, Tanya Hyde (Harmony Films, 2018)- Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Flawless Tits 2 (Bang, 2018)
 Girlfriend Confessions, dirigido por Disanto (UK Porn Kings, 2018)
 Married and Available 3 (New Sensations, 2018) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Ménage à trois (JoyBear Pictures, 2018) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Moms in Control 8 (Brazzers, 2018)
 My Wife Is A Black Cock Slut 2, dirigido por Billy Watson (2018)
 Natural Beauty 2 (Sex Art, 2018)
 Nymphomaniac Henessy, dirigido por Gazzman (Harmony Films, 2018)
 Office Nymphs 3 (Babes Video, 2018)
 Pure Sex: Riding the Threeways, dirigido por Rebecca Lord (Rebecca Lord Productions, 2018)
 Rocco: Sex Analyst 3, dirigido por Rocco Siffredi (Rocco Siffredi, 2018)
 Steam 2 (Explicit Empire, 2018)
 The Superlative Stella Cox (2018) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 UK's Hot In Nylons 3 (UK Porn Kings, 2018)
 Washing Away My Step-Daughter's Sins, dirigido por Stills By Alan (Girlsway, 2018)
 Big Titty Wives (New Sensations, 2019) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Busty and Dirty 2 (My XXX Pass, 2019)
 Her Limit 3, dirigido por Titus Steel (LetsDoeIt, 2019)
 Mandingo: The King Of Interracial 9, dirigido por Billy Watson (Dogfart, 2019)
 OMG That's A Huge Black Cock 2 (3rd Degree, 2019) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Sex Hungry Employees In The Sex Hotel (DDF, 2019)
 Young Girls With Big Tits 16 (New Sensations, 2019) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Huge Racks 3 (Mile High, 2020) - Coleção de cenas já incluídas em filmes anteriores
 Teens Like It Big 22 (Brazzers, 2020)

Vídeos da internet 

 Is Spunk on the Menu?, dirigido por Charlie Johnson e Simon Kemp (cumperfection.com, 2013)
 A Fine Italian Beauty Walks In To Fuck Agent's Thick Dick (fakeagentuk.com, 2014)
 All Natural In Nylons (Killergram Network, 2014)
 Art Of Control Scene 5 (Killergram Network, 2014)
 Benefits Treat Episode 3, dirigido por Laws (Pure XXX Films, 2014)
 British Girl's First Anal Sex (Mofos, 2014)
 Brunette Not Shy at Second Casting (fakeagentuk.com, 2014)
 Deception Scene 4 (Killergram Network, 2014)
 Entertaining The Hens, dirigido por Charlie Johnson (purecfnm.com, 2014)
 Fetish Gloryhole (Killergram Network, 2014)
 Finger in the Backdoor (SexVideoCasting.com, 2014)
 Give Me Your Cum (Pure XXX Films, 2014)
 Hardcore Gym Session (Pure XXX Films, 2014)
 I Won't Tell Sir, dirigido por Charlie Johnson e Simon Kemp (cumperfection.com, 2014)
 Intimate Studio Scene 3 (Killergram Network, 2014)
 Italian College Student Exchanges Her Fit Body for a Taxi Ride (faketaxi.com, 2014)
 My Secret Garden (babes.com, 2014)
 My Stepmom the Control Freak (Brazzers Network, 2014), cena incluída no filme do ano 2015 Moms in Control.
 Nasty Italian Slut Creampied (Digicreationsxxx, 2014)
 New Beginning (pixandvideo.com, 2014)
 No Panties (nubile.net, 2014)
 Photoshooting Action - Young Chick Gets Licked And Crammed By Milf (EuroGirlsOnGirls.com, 2014)
 Pleasure Business Scene 3 (Killergram Network, 2014)
 POV Pornstars (IV) (Killergram Network, 2014) 
 Shes got legs (SexVideoCasting.com, 2014)
 Shy Sizzler (1By-Day.com, 2014)
 Stella Cox Gets Taken (Brazzers Network, 2014)
 Stella Cox - Anal Debut (montyspov.com, 2014)
 Stella Powers Cum Swallow (Digicreationsxxx, 2014)
 Stella Powers Fucked In Pink (Digicreationsxxx, 2014)
 Stella Powers Lonely Cum Slut (Digicreationsxxx, 2014)
 Stella Powers Nurse House Call (Digicreationsxxx, 2014)
 Swallowing The Dean's Cum, dirigido por Charlie Johnson e Simon Kemp (cumperfection.com, 2014)
 Taped and Bound Scene 24 (Killergram Network, 2014)
 An Officer Not A Gentleman: Stunning Busty Brunette Can't Resist (fakecop.com, 2015)
 Ass on Stella (mikesapartment.com, 2015)
 Blowjobs for Photogs (OnlyBlowJob.com, 2015)
 Can You Help Me With My Revenge Tape? (Pure XXX Films, 2015)
 Couple Erotika Scene 3 (Killergram Network, 2015)
 Executive Affairs Scene 1 (Killergram Network, 2015)
 Filthy Web Cammers Scene 4 (Killergram Network, 2015) 
 First Dates Scene 2 (Killergram Network, 2015)
 Flask Fucker, dirigido por Charlie Johnson (purecfnm.com, 2015)
 Flixxx: A Webcam Obsession (Digital Playground, 2015)
 Flixxx: A Webcam Obsession 2 (Digital Playground, 2015)
 Flixxx: Too Hot In The Kitchen (Digital Playground, 2015)
 Footsteps to Heaven (21 Naturals, 2015)
 Hot Confessions (Killergram Network, 2015)
 Italian Girl-Next-Door's Spanking (HouseOfTaboo.com, 2015)
 London Love Affairs Scene 2  (Killergram Network, 2015)
 Maintenance Job - Window Cleaner Fucks Two Lesbians in the Ass (HandsonHardcore.com, 2015)
 Naughty Muse (21 Naturals, 2015)
 Pantyhose and Cream (HotLegsandFeet.com, 2015)
 Reward The Handyman (Killergram Network, 2015)
 Sensual Touch Scene 1 (Killergram Network, 2015)
 Shameless Teaser (assholefever.com, 2015)
 Shower Concerto - Singing in the Bathtub Leads to Hardcore Action (HandsonHardcore.com, 2015)
 Simply Hard Fucked (Killergram Network, 2015)
 Stella Cox Casting, dirigido por Pierre Woodman (woodmancastingx.com, 2015)
 Stella Powers Tied Up N Fucked (Digicreationsxxx, 2014)
 Thinking Of You Scene 1 (Killergram Network, 2015)
 Tough Fuckin' Bitches (Brazzers Network, 2015)
 True Intentions (II) dirigido por Anjali Kara (Killergram Network, 2015)
 2 Chicks Same Time 21573 (naughtyamerica.com, 2016), cena incluída no filme do ano 2017 2 Chicks Same Time 25.
 Anal Workout Instructions - Threesome with Two Athletic Babes (HandsonHardcore.com, 2016)
 Big Boob IR Anal (Dark X, 2016)
 Big Natural Boobs Fucked in Public (publicagent.com, 2016)
 Big Tits Lesbians Have Intimate Sex (massagerooms.com, 2016)
 Blacks on Blondes: Stella Cox, dirigido por Billy Watson (blacksonblondes.com, 2016)
 Blacks on Blondes: Stella Cox 2, dirigido por Billy Watson (blacksonblondes.com, 2016)
 Boho Beauty 4, dirigido por Ryan Madison (pornfidelity.com, 2016), cena incluída no filme do ano 2016 Boho Beauties 1.
 Bringing Stepsiblings Closer Together (Brazzers Network, 2016), cena incluída no filme do ano 2018 Moms in Control 8.
 Busty Italian Babe Loves Sex (danejones.com, 2016)
 Busty Young Angel Taken From Behind (danejones.com, 2016)
 Carrot Loving Cutie - Brunette entertains her DP Fantasies (1By-Day.com, 2016)
 Clean That Sub - Dominatrix Uses Anal Plug on Lesbian Babe (HouseOfTaboo.com, 2016)
 Clit Inspection (allgirlmassage.com, 2016)
 Cock for Cox (Brazzers Network, 2016)
 Cock Of Duty: A XXX Parody (Brazzers Network, 2016), cena incluída no filme do ano 2017 Brazzers Presents: The Parodies 8.
 Consoladores 6929 (losconsoladores.com, 2016)
 Crazy For Fat Cock (Killergram Network, 2016)
 Cream My Big Breasts (Killergram Network, 2016)
 Creaming On Hard Cock (Killergram Network, 2016)
 Cum Into My Office (Killergram Network, 2016)
 Deep Inside Stella (Killergram Network, 2016)
 Device Bondage 40358 (kink.com, 2016)
 Does That Feel Nice? (Pure XXX, 2016)
 Everything Butt 40432 (kink.com, 2016)
 Everything Butt 40433 (kink.com, 2016)
 Face Sitting Natural Big Tits Babe (lesbea.com, 2016)
 Feet First by the Pool (21 Sextury network, 2016)
 Fixing Pipes - Hardcore Double Penetration in the Bathroom (HandsonHardcore.com, 2016)
 Flixxx: Clean Up Your Act (Digital Playground, 2016)
 Flixxx: Eva's Dirty Laundry (Digital Playground, 2016)
 Flixxx: Force Awakens - A XXX Parody (Digital Playground, 2016)
 Friends 2, dirigido por Andrej Lupin (sexart.com, 2016)
 Fuck Like a Young Slut (Killergram Network, 2016)
 Fucking Machines 40228 (kink.com, 2016)
 Get Kinky For Xmas (Killergram Network, 2016)
 Girlfriend Experience Scene 2 (Killergram Network, 2016)
 Housewife 1 on 1 21761 (naughtyamerica.com, 2016)
 Interracial Blowbang: Stella Cox, dirigido por Billy Watson (interracialblowbang.com, 2016)
 Intimate Interview - Stella Cox Stiffens our Cocks (1By-Day.com, 2016)
 Knock Knock - It's Me I'll Lick Your Sexy Feet and Toes! (HotLegsandFeet, 2016)
 Measure of a Man (babes.com, 2016)
 Monster Black Cock Down The Throat (throated.com, 2016)
 Office Defloration - Stunning Legs And A Tasty Snatch (HotLegsandFeet, 2016)
 Sex and Submission 40504 (kink.com, 2016)
 Sexy Hopping Slut (Killergram Network, 2016) 
 Sherlock: A XXX Parody Episode 4, dirigido por Dick Bush (Digital Playground, 2016), cena incluída no filme do ano 2015 Sherlock: a XXX Parody.
 Sorority Dating, dirigido por Charlie Johnson (purecfnm.com, 2016)
 Stella Cox - BBG Anal (montyspov.com, 2016)
 Stella Cox Gets Cum on Her Big Tits (danejones.com, 2016)
 Stella Cox, une étoile du X est née ! (Jacquie et Michel TV, 2016)
 Stellar Experience - Incredibly Hot Babe Blows Hard-on (OnlyBlowJob.com, 2016)
 Summer Day and Stella Cox Suck Cock and Get Their Hungry Throats Blasted with Sperm (amateurallure.com, 2016)
 Triple Cock Cum Slut (Killergram Network, 2016)
 Waiting on You (nubilefilms.com, 2016)
 XXX Shades 7010 (xxxshades.com, 2016)
 Zebra Girls: Stella Cox and Nadia Jay, dirigido por Billy Watson (zebragirls.com, 2016)
 Art of Kissing Revisited Episode 2 – Clinch (vivthomas.com, 2017)
 Behind The Scenes Of Ddf Sex Wars (HandsonHardcore.com, 2017)
 Best Man Cock, dirigido por Charlie Johnson (purecfnm.com, 2017)
 Bouncy Workout (buttformation.com, 2017)
 Busty Babe Loves Black Cock (bcm.xxx, 2017)
 Busty Stella Cox Live (erotiquetvlive.com, 2017)
 Busty Young Learner Needs a Pass (fakedrivingschool.com, 2017)
 Cuckold Lives Scene 5 (Killergram Network, 2017)
 Cuckold Sessions: Stella Cox, dirigido por Billy Watson (CuckoldSessions.com, 2017)
 Cute Student 69's For Travel Money (publicpickups.com, 2017)
 Delicious FemDom Anal Cramming (HouseOfTaboo.com, 2017)
 Delivery Man's Delight: Hot Teen Gets Her Ass Fucked (EuroTeenErotica.com, 2017)
 Dirty Wives Club 22553 (naughtyamerica.com, 2017) , cena incluída no filme do ano 2018 Dirty Wives Club 17.
 Double Penetrated Princess: Analyzed in Outer Space (HandsonHardcore.com, 2017)
 Dream Pairings: Bound For Love, dirigido por Stills By Alan (girlsway.com, 2017), cena incluída no filme do ano 2017 Dream Pairings: Bound For Love.
 Face Call, dirigido por Andrej Lupin (sexart.com, 2017)
 Flixxx: My Little Sister's Sleepover (Digital Playground, 2017)
 Gentle Strokes: Leggy Babes Lick Their Sexy Feet and Toes (HotLegsandFeet.com, 2017)
 Glory Hole: Stella Cox and Jade Jantzen, dirigido por Billy Watson (gloryhole.com, 2017)
 Hand Made, dirigido por Alis Locanta (sexart.com, 2017)
 Harry Pudder In The Gryffin-Whore (VRCosplayX.com, 2017)
 Her Limit 7598 (herlimit.com, 2017)
 Home Sweet Home (joymii.com, 2017)
 Italian Student Seduces Instructor (fakedrivingschool.com, 2017)
 My Friend's Hot Girl 22785 (myfriendshotgirl.com, 2017)
 Naughty America 22607 (naughtyamerica.com, 2017)
 New Bitch In Town, dirigido por Charlie Johnson (purecfnm.com, 2017)
 Nurses Take Charge, dirigido por Charlie Johnson (purecfnm.com, 2017)
 Nymphomaniac in Space - Orgasmic Solo Sorcery (1By-Day.com, 2017)
 Office Duties (cumperfection.com, 2017)
 On the Run (bignaturals.com, 2017)
 One Day in HotYlek 3, dirigido por Andrej Lupin (sexart.com, 2017)
 Public Disgrace 41114 (kink.com, 2017)
 Public Disgrace 41116, dirigido por Steve Holmes (kink.com, 2017)
 Public Eye, dirigido por Ryan Madison (pornfidelity.com, 2017)
 Real Life 19, dirigido por Ryan Madison (pornfidelity.com, 2017)
 Revelation, dirigido por Stills By Alan (mommysgirl.com, 2017)
 Scoundrel Ruins a Sleepover (Brazzers Network, 2017)
 Sex and Submission 41558 (kink.com, 2017)
 Sex Brits and Rock N Roll Scene 4 (Killergram Network, 2017)
 Stella Cox Ass and Pussy Punished with Two Big Cocks, dirigido por James Deen (analized.com, 2017)
 Stella Cox Meets James Deen, dirigido por James Deen (jamesdeen.com, 2017)
 Stella Cox Takes Manuel Ferrara's Huge Dick In All Anal Gonzo Film (Bang!Originals, 2017)
 System Upgrade (sneakysex.com, 2017)
 Tease (II) (GentleDesire.com, 2017)
 Training Of O 42135 (kink.com, 2017)
 Upper Floor 41653 (kink.com, 2017)
 Juicy Anal Fuck (Pornslutx, 2018)
 FTV Milfs: Stella Francesca (ftvmilfs.com, 2019)
 FTV Milfs: Stella Francesca 2 (ftvmilfs.com, 2019)
 Nympholepsy (MixedX, 2020)
 Pussy Eating Orgasms (lesbea.com, 2020)

Prêmios 
Abaixo, uma lista dos prêmios que ela ganhou e concorreu durante sua carreira de atriz pornográfica.

Referências

Ligações externas

Stella Cox no Adult Film Database

Stella Cox no European Girls Adult Film Database
Journal du Hard - Entrevista com Stella Cox 
 

Atores pornográficos da Itália
Naturais de Roma